Labille ist der Familienname folgender Personen:

 Adélaïde Labille-Guiard (Madame Vincent; 1749–1803), französische Malerin 
 Daniel Labille (1932–2022), französischer Geistlicher, Bischof von Créteil
 Jean-Pascal Labille (* 1961), belgischer Politiker der Parti Socialiste (PS)